Three Kings steht für:

 Three Kings (Steinsetzung), Menhirgruppe bei Rochester, Northumberland, England
 Three Kings (Auckland), Vorstadt von Auckland, Neuseeland
 Three Kings (Vulkan), erloschener Vulkan in Auckland, Neuseeland
 Three Kings Islands, Inselgruppe in der Region Northland, Neuseeland
 Three Kings – Es ist schön König zu sein, US-amerikanischer Spielfilm (1999)

Siehe auch:
 Drei Könige